Bénier est un patronyme porté notamment par :

 Aude Bénier (1979-), curleuse française ;
 Laurent Bénier (1966-), footballeur français.